Николай Васильевич Егоров (род. 19 декабря 1943 г.) — российский учёный в области математического моделирования вакуумных и твердотельных микро- и наноструктур.
Доктор физико-математических наук, почётный профессор СПбГУ (2017), заведующий кафедрой моделирования электромеханических и компьютерных систем факультета ПМ-ПУ (с 1994).

Окончил в 1967 г. физический факультет и в 1971 г. аспирантуру математико-механического факультета Ленинградского государственного университета и поступил в альма-матер (ныне Санкт-Петербургский государственный университет) на работу, достигнув в 1994 году должности заведующего кафедрой моделирования электромеханических и компьютерных систем, профессор, член ученого совета СПбГУ, председатель диссертационного совета. Академик РАЕН. В 2002—2014 гг. член экспертного совета ВАК.

Член редколлегии «Вестника Санкт-Петербургского университета».

Почетная грамота Президента РФ (2015).
Также награждён медалью ордена «За заслуги перед отечеством» 2 степени (2004), почетными грамотами Минобрнауки РФ и СПбГУ, медалью почета Немецкого водородного общества.
Лауреат премии СПбГУ за лучшую научную работу (1999), лауреат премии профорганизации сотрудников СПбГУ им. Ю. В. Пашкуса (2004).

Автор более 400 научных работ, шести монографий, имеет 15 патентов и авторских свидетельств на изобретения.

Примечания

Ссылки 
 , 

Доктора физико-математических наук
Почётные профессора Санкт-Петербургского государственного университета
Выпускники физического факультета Санкт-Петербургского государственного университета
Награждённые медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени
Члены РАЕН